Thing – assemblea di governo delle società germaniche
Cosa (Thing) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Mano (Thing) – personaggio de La famiglia Addams

Pagine correlate 
 The Thing
 Things